Leviatan eller Leviathan kan syfta på:

 Leviatan – ett bibliskt sjömonster
 Leviatan (film) – en rysk film från 2014 i regi av Andrej Zvjagintsev
 Leviatan (låt av Covenant) – en låt av musikgruppen Covenant (musikgrupp)Covenant  från albumet Europa
 Leviatan (låt av Raubtier) – en låt av musikgruppen Raubtier från albumet Pansargryning
 Leviathan (LP) – ett album av musikgruppen Mastodon
 Leviathan (rollspel) – ett rollspel av Robert Jonsson, utgivet av MylingSpel
 Leviathan (Thomas Hobbes) – en bok av Thomas Hobbes
 Leviathan (Arno Schmidt) – en roman av Arno Schmidt
 Leviathan (Paul Auster) – en roman av Paul Auster
 Leviathan (Boris Akunin) – en detektivroman av Boris Akunin
 Leviathan (bok av Scott Westerfeld) – först boken från 2009 i bokserien Leviathan-serien av Scott Westerfeld
Leviathan (bok av Robert Anton Wilson och Robert Shea) – en bok av Robert Anton Wilson och Robert Shea i trilogin Illuminatus!
 Leviathan (berg- och dalbana) – en berg- och dalbana i Kanada
 Leviathan av Parsonstown – ett 72-tumsteleskop från 1840-talet byggt av astronomen Lord Rosse